Кыза́с — топоним

 Кызас — река, Кемеровская область
 Кызас — заброшенный прииск и посёлок золотодобычи, Хакасия